Ви́пперман () — фамилия:
 Випперман, Вольфганг (1945—2021) — немецкий историк.
 Випперман, Петер (род. 1949) — немецкий исследователь социотрендов.